

Стерджен-Бей — місто, штат Вісконсин
 Стерджен-Бей — місто, штат Вісконсин